Prionoribatella är ett släkte av kvalster. Prionoribatella ingår i familjen Oribatellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Prionoribatella